Лучано Ради (; 19 сентября 1922, Фолиньо, Италия — 1 июня 2014, там же) — итальянский государственный деятель, министр по связям с парламентом Италии (1981—1982).

Биография 

Получил высшее экономическое образование. Избирался членом Палаты депутатов итальянского парламента (1958—1992), являлся председателем парламентского контроля комитета по телевидению и радиовещанию, занимал пост квестора Палаты депутатов (1983—1987). В 1992—1994 гг. — член итальянского сената.

 1968 г. — заместитель министра государственного имущества,
 1980—1981 гг. — секретарь Президиума Совета Министров,
 1981—1982 гг. — министр без портфеля и по связям с парламентом.

Также являлся директором газеты Il Popolo. Занимал должность председателя наблюдательного комитета RAI (1992—1994).

Автор ряда исторических и публицистических трудов.

Источники 

 http://www.senato.it/leg/11/BGT/Schede/Attsen/00001979.htm
 http://storia.camera.it/deputato/luciano-radi-19220919
 http://tuttoggi.info/e-morto-il-senatore-luciano-radi/216190/

Министры по связям с парламентом Италии